Il toponimo Muchinka può riferirsi a diverse località:

Russia

Muchinka, centro abitato dell'Oblast' dell'Amur

Zambia

Muchinka, comune del distretto di Mansa
Muchinka, comune del distretto di Serenje